Fritz Bernhardt ist der Name folgender Personen:
* Fritz Bernhardt (Regisseur), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Fritz Bernhardt (Meteorologe) (1897–1982), deutscher Meteorologe
 Fritz Bernhardt (Jurist) (1901–nach 1966), deutscher Jurist und Ministerialdirigent

Siehe auch:
 Fritz Bernhard
 Friedrich Bernhardt